Ya Sin, 36 sourate du Coran

Yasin, Yassin ou Yaseen sont aussi des patronymes ou prénoms pouvant faire référence à:

Patronyme

Arts et divertissement
, styliste pakistanais
Ismail Yasin (1912-1972), comédien égyptien
 (né en 1959), poète et auteur chypriotes turcs
 (1932-2011), poète et auteur chypriotes turcs

Gouvernement et politiques
Ahmed Yassine (1937-2004), homme politique palestinien
Ahmed Yusuf Yasin (né en 1957), vice-président du Somaliland
 (né en 1934), économiste russe

Autres 
Abdul Rahman Yasin (né en 1960), terroriste islamiste américain
, prisonnier libanais en Israël
, libanais, chef du Jound al-Cham
 (né en 1934), président du mouvement scout
 (né en 1946), américain, activiste mulsulman

Rania al-Yassin (née en 1970), rein de Jordanie
 (née en 1983/84), activiste sociale somalienne

Prénom
Yassin al-Hachimi (1884-1937), premier ministre irakien
Yasiin Bey (né en 1973), chanteur, rappeur et acteur américain
 (né en 1980), assassin et prisonnier turc
 (né en 1970), prisonnier américain
 (né en 1948), homme politique yéménite

Sports
 (né en 1987), joueur de cricket bangladais

 (né en 1983), joueur de football turc
Yassin Mikari (né en 1983), joueur de football suisso-tunisien
Yasin Öztekin (né en 1987), joueur de football turco-allemand

Toponyme

, vallée de l'Hindou Kouch
, tehsil du district de Ghizer

Autre
, type de grenade

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom